Бёлюкбаши () — турецкая фамилия. Известные носители:

 Бёлюкбаши, Осман (1913—2002) — турецкий политик.
 Бёлюкбаши, Рыза Тевфик (1869—1949) — турецкий философ, поэт и политик.